Captain Swift – film del 1914 diretto da Edgar Lewis
Captain Swift – film del 1920 diretto da Tom Terriss, Chester Bennett